Anders Eldebrink – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svedese
 Elin Eldebrink – cestista svedese
 Frida Eldebrink – cestista svedese
 Kenth Eldebrink – ex giavellottista svedese